Le Château de Serres est le nom de plusieurs châteaux :
Château de Serres, situé à Serres dans le département de l'Aude
Château de Serres, situé à Labessière-Candeil dans le département du Tarn
 Château de Serres, situé à Bréau-et-Salagosse dans le département du Gard
Château de Serre, situé à Abzac dans le département de la Charente

Serres